Daedalochila hausmani är en snäckart som först beskrevs av Jackson 1948.  Daedalochila hausmani ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hausmani